Фели́н () — название нескольких коммун во Франции:

 Фелин — в департаменте Ардеш.
 Фелин — в департаменте Верхняя Луара.

Персоналии 
 Фелин, Ирис (Эрна Осиповна Блиндерман; 1906—1988) — переводчица художественной прозы с русского на итальянский язык, дочь Осипа Фелина.
 Фелин, Осип (Осип Абрамович Блиндерман, , 1882—1950) — русско-итальянский авиатор, писатель, переводчик.

См. также 
 Фелин-Термене
 Фелин и Грациан
 Фелино